Амлето Фриньяни (; , Карпи, Италия — , Фресно, США) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника. Прежде всего известный по выступлениям за клубы «Милан» и «Дженоа», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Карпи». Взрослую футбольную карьеру начал в 1949 году в основной команде того же клуба и провёл один сезон.

В течение 1950—1951 годов защищал цвета команды клуба «Реджина».

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Милан», к составу которого присоединился в 1951 году. Сыграл за «россонери» следующие пять сезонов своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Милана», был основным игроком команды. За это время завоевал титул чемпиона Италии.

В течение 1956—1957 годов защищал цвета команды клуба «Удинезе».

В 1957 году перешёл в клуб «Дженоа», за который отыграл 5 сезонов. Играя в составе «Дженоа» также выходил на поле в основном составе команды. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Дженоа» в 1962 году.

Умер 2 марта 1997 года на 65-м году жизни в городе Фресно.

Выступления за сборную 
В 1952 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провёл в форме главной команды страны 14 матчей и забил 6 голов. В составе сборной был участником чемпионата мира 1954 года в Швейцарии.

Достижения 
 Чемпион Италии: «Милан»: 1954/55

Литература 
 Davide Rota, Dizionario illustrato dei giocatori genoani, De Ferrari, 2008.

Ссылки 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола».
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Дженоа»